Луковський Іван Олександрович — український математик та механік, доктор фізико-математичних наук, професор. 
 Луковський Ігор Володимирович — радянський сценарист і драматург. Лауреат Сталінської премії (1947).

Слов'янські прізвища